Русла́н Нурди́евич Бада́лов (, село Берлиновка, Красноармейский район, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — советский чеченский борец вольного стиля, общественный деятель, правозащитник. Глава ЧКНС и член правления ЯИМЧ. Обладатель Кубка СССР, чемпион СССР (1982), обладатель Кубка Канады (1982), призёр первенства мира (1975), мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер России.

Биография 
Родился в 1955 году в селе Берлиновка Красноармейского района Кокчетавской области Казахской ССР. Окончил факультет физического воспитания Чечено-Ингушского государственного университета и Ростовский институт народного хозяйства.

Спортивные результаты 
В 15 лет начал тренироваться у известного тренера Дэги Багаева. Выступал во втором полусреднем весе (до 74 кг). В 1973 году в Киеве стал обладателем Кубка СССР. В дальнейшем успешно выступал на многих всесоюзных и международных турнирах.

 Чемпионат СССР по вольной борьбе 1979 года — ;
 Чемпионат СССР по вольной борьбе 1982 года — ;
 Летняя Спартакиада народов СССР 1983 года — ;
 Обладатель Кубка СССР — 1973, 1974, 1976, 1977 годы;
 Обладатель Кубка Канады — 1982;
 Победитель первенства СССР среди юниоров — 1974 год;
 Призёр первенства мира — 1975 год;
 Чемпион Вооружённых Сил и Военно-морского флота СССР — 1975—1978 годы;
 Призёр Тбилисского международного турнира — 1975, 1977, 1982 годы;
 Призёр и победитель международного турнира на призы Александра Медведя — 1980, 1981 годы;
 Победитель и призёр международных турниров в Тегеране (1980), Чехословакии (1982), Монголии (1983);
 Победитель Спартакиады народов РСФСР — 1975 и 1979 годы;
 Чемпион РСФСР — 1980 год;
 Чемпион ВЦСПС — 1980 и 1981 годы;

Работа и общественная деятельность 
После завершения спортивной карьеры работал тренером, заместителем и председателем ВДФСО профсоюзов Чечено-Ингушской АССР, председателем спорткомитета республики.

С началом второй чеченской войны в 1999 году с семьёй переехал в Ингушетию. Создал и возглавил правозащитную организацию Чеченский комитет национального спасения.

Семья 
Женат, имеет двух сыновей и дочь. Три младших брата Руслана Бадалова также занимались борьбой и достигли заметных успехов.

Примечания 
Комментарии

Литература

Ссылки 
 Династия из Гехов
 
 

Чемпионы СССР по вольной борьбе
Выпускники Чеченского государственного университета
Обладатели Кубка СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Тренеры Чечни
Спортсмены Чечни